L'errore – film muto del 1913, regista sconosciuto, prodotto dalla "Savoia Film" di Torino
 L'errore – singolo dei Subsonica pubblicato nel 2003, estratto dall'album Amorematico
 L'errore – album di debutto di Loredana Errore pubblicato nel 2011
 L'errore – singolo di Marina Rei pubblicato nel 2012, estratto dall'album La conseguenza naturale dell'errore